Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

280e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires